Инженер-капитан — воинские звания в Вооружённых Силах Союза ССР:
в войсках связи, инженерных, химических, железнодорожных, топографических войсках
звание инженер-капитан введены Приказом НКО СССР №55 от 
ВМФ СССР
 Инженер-капитан-лейтенант (после 1971 года — капитан-лейтенант-инженер) — воинское звание в Рабоче-Крестьянском Красном Флоте, позже в ВМФ ВС СССР.
 Инженер-капитан 3-го ранга (после 1971 года — капитан-инженер 3-го ранга) — воинское звание в Рабоче-Крестьянском Красном Флоте, позже в ВМФ ВС СССР.
 Инженер-капитан 2-го ранга (после 1971 года — капитан-инженер 2-го ранга) — воинское звание в Рабоче-Крестьянском Красном Флоте, позже в ВМФ ВС СССР.
 Инженер-капитан 1-го ранга (после 1971 года — капитан-инженер 1-го ранга) — воинское звание в Рабоче-Крестьянском Красном Флоте, позже в ВМФ ВС СССР.

См. также 
 Инженер-механик-капитан